Мачовете от Група C на Световното първенство по футбол 2014 се играят от 14 юни до 24 юни. Групата се състои от отборите , ,  и .

Мачове

Колумбия срещу Гърция 
Двата отбора са се срещали в един предишен мач, приятелски през 1994 г., където Колумбия побеждава с 2:0.

Колумбийският централен полузащитник Фреди Гуарин е суспедиран за този мач, след като бе изгонен в крайната квалификция на отбора срещу Парагвай.

Кот д'Ивоар срещу Япония 
Двата отбора имат по три предишни мачове, всичките приятелски. Последно те се срещат през 2010 г.

Колумбия срещу Кот д'Ивоар 
Двата отбора никога не са се срещали преди.

Япония срещу Гърция 
Двата отбора са се срещали и в предишни мачове, включително и в груповата фаза на Световното първенство по футбол през 2006 г., спечелена от Япония.

Япония срещу Колумбия 
Двата отбора са се срещали в два минали мача, като най-скорошната им среща е по време на груповата фаза на Световното първенство по футбол през 2002 г., където Колумбия побеждава с 1:0.

Гърция срещу Кот д'Ивоар 
Двата отбора никога не са се срещали преди.

Източници

Външни препратки 
  Световно първенство по футбол - Група C, FIFA.com

Световно първенство по футбол 2014